El estandarte presidencial o bandera presidencial es un estandarte que se usa en muchos países como insignia del jefe de Estado o del presidente. Es de uso exclusivo y solo se enarbola en el lugar en que se encuentra el jefe de Estado. Cuando el país es una monarquía, se denomina estandarte real o imperial.

Estandartes presidenciales de África

Estandartes presidenciales de América

Estandartes presidenciales de Asia

Estandartes presidenciales de Europa

Estandartes presidenciales de Oceanía

Estandartes presidenciales de estados con reconocimiento limitado

Estandartes presidenciales extintos

Afganistán

Albania

Alemania

Brasil

Checoslovaquia

Cuba

España

Estados Unidos

Filipinas

Finlandia

Francia

Gabón

Ghana

Georgia

Grecia

Guyana

Hungría

Italia

Kenia

Madagascar

Mozambique

Pakistán

Paraguay

Polonia

Seychelles

Siria

Sudáfrica

Venezuela

Vietnam del Sur

Yugoslavia/Serbia y Montenegro

Véase también 
 Estandarte

Referencias

Enlaces externos